Перевёртка (также иногда перевёртыш) — филателистическое название разновидности почтовых марок, когда часть рисунка отпечатана «верх ногами», то есть перевёрнутой на 180° по отношению к нормальному расположению. Перевёртки, возможно, самые наглядные примеры ошибок на почтовых марках, не только из-за того, что они сразу бросаются в глаза, но и потому что они почти всегда довольно редки и высоко ценятся коллекционерами марок.

Происхождение перевёрток 
Наиболее часто перевёртки возникают при печати многоцветных марок путём многократного прогона листа марок через печатную машину. Типографский работник легко может ошибиться, вставив наполовину законченный лист не той стороной, вследствие чего и появлются перевёртки. Поскольку возможность такого полиграфического брака очевидна, почти все листы марок с браком выявляются и уничтожаются в типографии, ещё больше их выявляется во время рассылки в почтовые отделения или уже в отделениях перед продажей.

Гораздо реже случается, когда перевёртка оказывается в самой печатной форме или пластине, то есть сам типографский стереотип есть перевёртка. Самый известный случай — это «Перевёрнутый лебедь» из числа ранних марок Западной Австралии.

Виды перевёрток

Перевёрнутый центр 

«Перевёрнутый центр» — разновидность перевёрток с перевёрнутой на 180° центральной частью рисунка. Обычно это почтовые марки, отпечатанные в две краски, одной из которых отпечатана центральная часть рисунка марки. Классическим примером подобных марок является «Перевёрнутая Дженни» — одна из самых первых марок авиапочты США, выпущенная в 1918 году.

Известны также некоторые почтовые марки России XIX — начала XX веков с перевёрнутыми центрами-овалами. На них изображались двуглавый орёл и эмблема почтового (почтовые рожки) или почтово-телеграфного (почтовые рожки с двумя перекрещивающимися стрелками-молниями) ведомств. Всего было выпущено 11 видов марок, имевших перевёрнутые центры. Они относятся к числу раритетов русской филателии. Одна из этих марок, выпуска 1902 года и номиналом в 35 копеек, является уникальной. Она была отпечатана на бумаге с вертикальными световыми полосками и обнаружена в единственном экземпляре, и пребывает в частной коллекции вне России.

Существуют раритетные целые вещи с русскими марками-перевёртками. Таковым является конверт заказного письма с 14-копеечной маркой выпуска 1889 года, отправленного из станицы Атаманской в Астрахань  года. В середине 1970-х годов этот конверт был продан за $5250 на аукционе нью-йоркской торговой фирмы Хармер ().

В 1970-х годах был обнаружен второй конверт с такой же 14-копеечной маркой с перевёрнутым центром, которой было оплачено письмо, отправленное из Москвы  года и доставленное в Петербург на следующий день. Находка была сделана московским филателистом среди пачки старых писем.

Перевёрнутая рамка 

При печатании марок в несколько проходов из-за неправильного положения листа в печатающей машине иногда перевёрнутой оказывался не центр рисунка а рамка. Перевёрнутая рамка встречается на марках ряда стран.
У первых датских марок с изображением почтового рожка — орнаментальная рамка, которая почти совершенно симметрична, поэтому перевёрнутую рамку можно обнаружить только после внимательного изучения марки.

Перевёрнутый фон 

Перевёрнутый фон — название разновидности марок, которая иногда возникает при печатании фона марки отдельным прогоном. Марки с перевёрнутым фоном известны среди знаков почтовой оплаты России, США и других стран. Перевёртки фона не так наглядны как перевёрнутый центр. На марке с портретом Дага Хаммаршёльда (США, 1962) перевёрнут только жёлтый слой, поэтому далеко не сразу понимаешь, что белый фон отнюдь не является частью .

Перевёрнутый водяной знак 
Перевёрнутый водяной знак — разновидность одноцветных марок, когда рисунок марки оказывается перевёрнутым по отношению к водяному знаку.

Перевёрнутая надпечатка 

Перевёрнутой также может оказаться надпечатка на марке. Многие из них довольно распространены, поскольку сам срочный характер надпечатки подразумевает отсутствие тщательного контроля процесса печати. Известны многие марки РСФСР 1922 года с перевёрнутой надпечаткой.

Стоимость 
Редкие перевёртки ценятся высоко. «Перевёрнутые Дженни» уже давно продаются по ценам свыше 100 тысяч долларов США за экземпляр, канадские перевёртки с изображением реки Святого Лаврентия приближаются по цене к этим суммам. Высокие цены на перевёртки представляют собой большой соблазн для работников типографий, которые похищают бракованные листы из типографии и пытаются выдать их за подлинные, как это произошло в 1996 году с «перевёрткой Никсона».

Марки-перевёртки являются предметом особых тематических коллекций, некоторые из которых становятся известны сами по себе, именно как собрания. К примеру, коллекция, собранная жителем Питтсбурга (Пенсильвания, США) Робертом Канлиффом (), который скончался в 2008 году в возрасте 83 лет, пошла с молотка на аукционе Spink Shreves Galleries почти за $4 млн. Тогда находившаяся в ней «Перевёрнутая Дженни» оценивалась в $150 тыс.

Известные перевёртки

Австралия 
 Перевёрнутый лебедь (1855)

Бельгия 
 Перевёрнутый Дендермонде (, 1920) — на марке отпечатано перевёрнутое изображение ратуши Дендермонде; одна из самых ценных бельгийских марок

Индия 
 Индийская перевёртка, 1854

Канада 
 Перевёртка «Река Святого Лаврентия», 1959

Российская империя 
 Перевёрнутые центры-овалы (XIX — начало XX веков)

США 
 Перевёрнутые центры 1869 года, 1869 — 24-центовая марка является самой дорогой перевёрткой в мире и самой дорогой единичной маркой США
 Панамериканская выставка (перевёртки), 1901
 Перевёрнутая Дженни, 1918
 Перевёртка Дага Хаммаршёльда, 1962
 Перевёртка ЦРУ, 1979
 Перевёртка Никсона, 1995
 Перевёртка Сберегательного банка

См. также

Примечания

Литература 
 Алексеев К. Редкий конверт // Филателия СССР. — 1976. — № 7. — С. 28.
 
 
 
 
 
  Fundamentals of Philately. — 2nd rev. edn. — State College, PA, USA: American Philatelic Society, 1990. — P. 155, 165. — ISBN 0-933580-13-4. [Основы филателии.]

Ссылки 

 
 «Как появляются редкости» — глава из электронной книги «Мир филателии» В. А. Новосёлова (Смоленск) на сайте Союза филателистов России «Мир м@рок»
 «Ошибки на марках | Перевёртки» — статья на портале «Филателист.ru»
 
 «Четыре дефектных почтовых марки проданы за 2 миллиона 970 тысяч долларов» — заметка от 20 октября 2005 года на сайте «Лента. Ру»
 «Коллекционер из США приобрел самую дорогую марку в мире» — заметка от 4 ноября 2005 года на сайте «Лента. Ру»
 «Коллекционер отдал за редчайшую почтовую марку 825 тысяч долларов» — заметка 28 декабря 2007 года на сайте «Лента. Ру»

Ошибки на почтовых марках